Алексе́й Алексе́евич Во́лков:
 Волков, Алексей Алексеевич (1863—1903) — русский химик-органик и педагог.
 Волков, Алексей Алексеевич (1890—1942) — советский государственный и партийный работник. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.